Německá fotbalová Bundesliga 1963/64 probíhala 24. srpna 1963 do 5. května 1964. Zúčastnilo se jí 16 týmů a vítězem se stal tým 1. FC Köln, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí 1964/65. Účast v Poháru vítězů pohárů si zajistil vítěz poháru TSV 1860 München. Ve Veletržním poháru startovaly týmy Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart a Hertha BSC. Sestoupily poslední dva týmy - Preußen Münster a 1. FC Saarbrücken.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 1963
Fotbal v roce 1964
Sport v Německu v roce 1963
Sport v Německu v roce 1964